Deville (Ardennes), een gemeente in het Franse departement Ardennes
Déville-lès-Rouen, een gemeente in het Franse departement Seine-Maritime
Deville (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
Jan-Niklaas Devillé (1888-1965), een Belgische politicus
Frank Deville (1970), een Luxemburgse voetballer
Laurent Deville (1967), een Luxemburgse voetballer
Maurice Deville (1992), een Luxemburgse voetballer
Willy DeVille (1950-2009) Amerikaans zanger en liedjesschrijver